

Patronyme  

Jacqueminot est un patronyme porté par les personnalités suivantes :

 Jean-Ignace Jacqueminot, comte de Ham (1754-1813), homme politique français des .
 Jean Baptiste François Jacqueminot,  de Ham (1781-), homme politique français du , fils du précédent,
 Jean-François Jacqueminot, vicomte de Ham (1787-1865), général et homme politique français du , frère du précédent.

Botanique 

 La rose Jacqueminot, rosier dit  hybrides remontants du .
 

Homonymie de patronyme